Алиора́мы, или алиора́мусы (), — род хищных динозавров из подсемейства тираннозаврин, живших в меловом периоде (маастрихтский век) на территории современной пустыни Гоби (Монголия). Известно два вида.

История изучения 

Впервые алиорама (Alioramus remotus) описал советский палеонтолог С. М. Курзанов в 1976 году, обнаружив в монгольских отложениях фрагменты черепа и три плюсневые кости, принадлежащие динозавру. Родовое название образовано от  — «другая ветвь», из-за анатомических отличий алиорама от других тираннозаврид. С тех пор вопрос о принадлежности алиорама к тираннозавридам остаётся дискуссионным.

Новые ископаемые остатки обнаружены в монгольской пустыне Гоби в 2001 году сотрудниками Американского музея естественной истории под руководством Марка Норелла и Майкла Новачека. Они, вероятно, принадлежат девятилетнему динозавру-подростку, который вырос всего на 85 % и весил около 369 кг. В 2009 году данные остатки окончательно отнесли к новому виду — Alioramus altai.

Главное отличие алтайского алиорама — необычные рога. Помимо обычных для тираннозавридов надбровных коротких рогов, у него имеется по два пятисантиметровых рога, торчащих из каждой щеки. Использовать их для борьбы невозможно, поэтому предполагается, что рога служили украшением для привлечения самок.

Алиорам, по сравнению с тарбозавром, обладал маленьким черепом, небольшими зубами и слабыми челюстными мышцами и занимал отличную от последнего экологическую нишу.

Кладограмма 2020 года:

Обитание 
Алиорам обитал в пустыне Гоби с тарбозавром в одно и то же время. Учёные полагают, что два хищных вида сосуществовали, так как имели различные режимы питания. A. altai, скорее всего, охотился на менее крупную дичь, чем тарбозавр.

Примечания

Ссылки 
 Найден рогатый тираннозавр.

Тираннозавриды
Динозавры мелового периода
Динозавры Азии
Фауна формации Нэмэгэт